Юсра Гейик () е турска актриса, родена на 21 юни 1990 година в град Самсун, Турция. През 2006 - 2021 година участва в драматичния сериал Опасни улици, в ролята Зелиха Чобан – голямата дъщеря на главен комисар Хюсню Чобан (Йозгюр Озан).

Филмография

Външни препратки 
 Профил на Юсра Гейик в Myspace
 Профил на Юсра Гейик във Facebook
 Юсра Гейик в SinemaTürk 
 Юсра Гейик в IMDb 
 Биография на Юсра Гейик в Diziler.com 
 Биография на Юсра Гейик в Yivs.net  
 Снимки на Юсра Гейик в Medyagoz.com

Турски актьори и актриси
Родени в Самсун